Апфель — слово немецкого происхождения, переводящееся как «Яблоко».

Фамилия:
 Апфель, Айрис — коллекционер, дизайнер;
 Апфель, Артур — фигурист из Великобритании;
 Апфель, Говард — американский раввин и кардиолог;
 Апфель, Кеннет С. — 13-й секретарь социального обеспечения;
 Апфель, Оскар — американский киноактер, режиссёр, сценарист и продюсер;
 Апфель, Эрнст (1925–2002) — немецкий музыковед, преподаватель;
 Апфель, Хольгер — лидер НДПГ.

См. также 
 Front Deutscher Äpfel — немецкая организация, высмеивающая праворадикальные организации, такие как НДПГ;